

Astronomia 
 21276 Feller – asteroide della fascia principale

Persone 
 François-Xavier de Feller (1735-1802) – gesuita e scrittore belga
 Karel Feller (1898-1991) – calciatore cecoslovacco
 William Feller, nato Vilibald Srećko Feller (1906-1970) – matematico croato naturalizzato statunitense
 Alexandre Feller (1971) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Anke Feller (1971) – atleta tedesca
 Sébastien Feller (1991) – scacchista francese
 Manuel Feller (1992) – sciatore austriaco